El término Arx puede referirse a:
 ARX, sistema operativo Unix.
 Josef Adolph von Arx (1922-1988) botánico.
 Arx, ciudadela de la Roma antigua o, por extensión, la elevación más meridional de las dos que formaban la Colina Capitolina de esa misma ciudad, donde una de esas ciudadelas estuvo situada.
 Arx, comuna francesa situada en Landas.